Horst Deike (* 16. April 1899 in Magdeburg; † 7. Mai 1981 in Wildbad) war ein deutscher Verleger und Journalist.

Seine ersten Erfahrungen sammelte er beim Ullstein-Verlag in Berlin. 1923 gründete er in Berlin den Deike Verlag, in dem folgende Informations-Pressedienste erschienen und heute noch erscheinen: Deike Press Bilderdienst und Deike Gedenktage. Der Verlag siedelte 1950 von Berlin nach Konstanz über. Seit Anfang der 1960er Jahre besteht auch eine Verlagsniederlassung in Kreuzlingen (Schweiz). Horst Deike leitete den Verlag bis zu seinem Tode gemeinsam mit seinem Sohn Wolfgang Deike. Seit 1981 leitete Wolfgang Deike den Verlag. 2003 übernahm die Enkeltochter Antina Deike-Münstermann den Verlag von Wolfgang Deike.

Weblinks 

 Verlagsgeschichte auf deike-online.de

Verleger (20. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1899
Gestorben 1981
Mann
Wikipedia:Geburts- oder Sterbeort unbekannt